Janne Feldt, född 27 oktober 1929 i Karlstad, död 11 april 1997 där, var en svensk arkitekt.

Biografi 
Feldt tog studentexamen i Karlstad 1948 och studerade därefter på KTH fram till 1953. Efter studierna anställdes han av kusinen och arkitekten John Wästlund på Wästlunds arkitektbyrå i Karlstad. Byrån var vid denna tid med sina 40 anställda den största arkitektbyrån på den svenska landsorten, med en mängd varierade uppdrag. Efter att Wästlund sålt sin firma till sina anställda 1965 blev Feldt delägare och VD i det nya bolaget med namnet Skanark. Många av kontorets uppdrag skedde i projektform där de övriga anställda var viktiga deltagare medan ritningarna ofta signerades av Feldt. Janne Feldt kom att specialisera sig på kyrkobyggnader, inte sällan enligt småkyrkorörelsens idéer, och står bakom drygt 50 kyrkor. Han var medlem i Svenska Missionskyrkan och har ritat flera kyrkor för samfundet. Feldt var också ansvarig för restaureringar av äldre kyrkobyggnader.

Genom kontorets dominerande ställning i Karlstad under 60- och 70-talet har han varit medarbetare vid många byggnader i staden, såsom Löfbergsskrapan, Polishuset, Försäkringskassan, Ruds- och Norrstrandsskolan samt bostadshus på Orrholmen, Glasberget, höghusen på Vikengatan och i stadsdelen Hagaborg. 1973 ritade han Karlstads stadsbibliotek.

Kyrkobyggnader
 Bengtsfors missionskyrka, 1958 
 Fagerås Missionskyrka, 1961
 Korskyrkan, Karlstad, 1963
Ansgariikyrkan, Jönköping, 1965
 Marieholmskyrkan, Mariestad, 1972
 Herrhagskyrkan, Karlstad, 1972
 Hedlundakyrkan, Umeå, 1973
 Klarälvskyrkan, Ekshärad, 1974
 Grängesbergs kyrka, 1974
 Enebykyrkan, Enebyberg, 1977
 Västerstrandskyrkan, Karlstad, 1978
 Vallakyrkan, Degerfors, 1978
 Sannerudskyrkan, Kil, 1979
 Kronoparkskyrkan, Karlstad, 1980
 Sankt Mikaels kyrka, Örebro, 1983
 Söderkyrkan, Karlskoga, 1985
 Östervallskogs kyrka, Årjäng, 1985
 Trollbäckens kyrka, Tyresö, 1992
 Sankt Eskils kyrka, Handen, 1994
 Ansgarskyrkan, Lidingö, 1996
 Hammarö Missionskyrka
 Högerud Missionskyrka
 Molkom Missionskyrka
 Skårekyrkan, Karlstad
 Blinkebergskyrkan, Hagfors
 Hammarö begravningskapell

Källor

VF:Han satte sin prägel på Karlstad 2010-11-29

Noter

Vidare läsning

Externa länkar

Svenska arkitekter under 1900-talet
Alumner från Kungliga Tekniska högskolan
Födda 1929
Avlidna 1997
Män
Arkitekter från Karlstad
Kyrkoarkitekter